Ежов, Николай Иванович
 Зверев, Арсений Григорьевич
 Маленков, Георгий Максимилианович
 Малышев, Вячеслав Александрович
 Первухин, Михаил Георгиевич
 Пересыпкин, Иван Терентьевич
 Тевосян, Иван Фёдорович
 Устинов, Дмитрий Федорович
 Ягода, Генрих Григорьевич